Haditechnika
 B–26 Marauder, második világháborús amerikai közepes bombázó repülőgép
 B–26 Invader, az A–26 Invader második világháborús amerikai könnyűbombázó repülőgép egyik jelölése
Közlekedés
 B–26 (mozdony), dízelmozdony
 B-26 (szövetségi főút, Németország), szövetségi főút Németországban
 B-26 (szövetségi főút, Ausztria), szövetségi főút Alsó-Ausztriában